Das ist die Startliste der japanischen Mu-Trägerrakete. In ihrer aktiven Zeit von 1966 bis 2006 wurden 34 Starts durchgeführt, davon waren 30 ein Erfolg, einer ein Teilerfolg und drei Fehlstarts, was einer Zuverlässigkeit von 85 % entspricht.

Mu-Versionen

Startliste 
Dies ist eine vollständige Startliste der Mu-Rakete.

¹ Bruttogewicht = (Satelliten + Adapter, Gehäuse etc.)

² Nicht zwangsläufig der Zielorbit der Nutzlast – sondern die Bahn, auf der die Nutzlast von der Oberstufe ausgesetzt werden soll.

Weblinks 
 Gunter's Space Page: M (Mu) Family (englisch)
 
 JAXA: Liste der Mu-Starts (englisch)

Mu
!Mu